Kloruro Sódiko es un álbum del grupo Los Burros perteneciente a las compañías discográficas Sony Music, Perro Records y Legacy, editado en el año 2015 compuesto por 11 canciones con un sonido distinto a las grabaciones de Los Burros que realizaron en los años 1980's.

Lista de canciones

Véase también 

 Jamón de burro/Rebuznos de amor

Referencias 

Álbumes de España de 2015
Álbumes de Los Burros
Álbumes de Sony Music